Bundestagswahlkreis 252 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Augsburg-Stadt (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Würzburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Spandau (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Zehlendorf – Steglitz (1990)